Maybach steht für:

 Maybach (Friedrichsthal), ein Stadtteil von Friedrichsthal
 ein Zufluss der Liese in Nordrhein-Westfalen, siehe Liese (Fluss)
 Maybach-Manufaktur, eine ehemalige Automarke der Daimler AG
 Maybach-Motorenbau, ein ehemaliger deutscher Motoren- und Pkw-Hersteller
 Maybachufer, Straße am Landwehrkanal im Berliner Ortsteil Neukölln
 Mercedes-Maybach, Ergänzungsmarke von Mercedes-Benz

Maybach ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Maybach (1822–1904), preußischer Handelsminister
 Christiane Maybach (1927–2006), deutsche Schauspielerin
 Karl Maybach (1879–1960), deutscher Konstrukteur
 Wilhelm Maybach (1846–1929), deutscher Automobilpionier

Siehe auch:
 Maibach (Begriffsklärung)